Interstate 440 peut se référer à :
 Interstate 440 en Arkansas
 Interstate 440 en Caroline du Nord
 Interstate 440 dans le Tennessee

Voir aussi